Pieve (divisão administrativa)
 Pieve Tesino, comuna do Trentino-Alto Ádige
 Pieve Fissiraga, comuna da Lombardia
 Pieve Torina, comuna do Marche
 Pieve Fosciana, comuna da Toscana
 Pieve Emanuele, comuna da Lombardia
 Pieve Vergonte, comuna do Piemonte
 Pieve d'Olmi, comuna da Lombardia
 Pieve d'Alpago, comuna do Vêneto
 Pieve Albignola, comuna da Lombardia
 Città della Pieve, comuna da Úmbria
 Pieve Porto Morone, comuna da Lombardia
 Pieve Ligure, comuna da Ligúria
 Pieve di Teco, comuna da Ligúria
 Pieve di Bono, comuna do Trentino-Alto Ádige
 Pieve di Soligo, comuna do Vêneto
 Pieve del Cairo, comuna da Lombardia
 Pieve Santo Stefano, comuna da Toscana
 Pieve San Giacomo, comuna da Lombardia
 Pieve di Cadore, comuna do Vêneto
 Pieve di Cento, comuna da Emília Romagna
 Pieve di Coriano, comuna da Lombardia
 Pieve di Ledro, comuna do Trentino-Alto Ádige
 Pieve a Nievole, comuna da Toscana

Desambiguações de topônimos